In 1968/69 werd het negentiende seizoen van de DDR-Liga gespeeld, de tweede klasse van de DDR. BSG Stahl Eisenhüttenstadt promoveerde voor het eerst naar de DDR-Oberliga, terwijl SG Dynamo Dresden na de afwezigheid daar tot één jaar beperkte.

Eindstand

Groep Noord

Topschutters

Groep Zuid

Topschutters

Promovendi Bezirksliga
De 15 kampioenen van de Bezirksliga werden in drie groepen van vijf verdeeld. De twee besten van elke groep promoveerden.

Groep A

Groep B

Groep C

DDR-Liga